Margherita di Sassonia (1449-1501) – principessa di Sassonia
 Margherita di Sassonia (1469-1528) – duchessa di Brunswick-Lüneburg
 Margherita di Sassonia (1840-1858) – principessa di Sassonia
 Margherita Carola di Sassonia (1900-1962) – principessa della casata di Sassonia